Clive Barker peut faire référence à :

 Clive Barker (1952-), un romancier britannique
  (1940-), artiste pop britannique
 Clive William Barker (1944-), footballeur sud-africain